Název Podkostelní rybník má více vodních ploch:

 Podkostelní rybník (Nezamyslice) – rybník severozápadně od Nezamyslic na Nezamyslickém potoce v okrese Klatovy
 Podkostelní rybník (Putim) – rybník v Putimi na pravostranném bezejmenném přítoku Blanice v okrese Písek
 Podkostelní rybník (Rychvald) – rybník v Rychvaldu při Rychvaldské Stružce v okrese Karviná
 Podkostelní rybník (Záboří) – rybník severozápadně od Záboří na Zábořském potoce v okrese Strakonice